Морская коллегия при Правительстве Российской Федерации — постоянно действующий координационный орган, обеспечивающий согласованные действия федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и организаций в области морской деятельности Российской Федерации в интересах реализации национальной морской политики России.

Создана постановлением правительства Российской Федерации от 1 сентября 2001 г. № 662. Этим же постановлением были утверждены Положение о Морской коллегии и её первоначальный состав.

Состав Морской коллегии, утверждённый постановлением правительства Российской Федерации от 1 сентября 2001 г. № 662 
 Касьянов Михаил Михайлович — председатель правительства Российской Федерации (председатель Морской коллегии)
 Клебанов Илья Иосифович — заместитель председателя правительства Российской Федерации (первый заместитель председателя Морской коллегии)
 Греф Герман Оскарович — министр экономического развития и торговли Российской Федерации (заместитель председателя Морской коллегии)
 Иванов Сергей Борисович — министр обороны Российской Федерации (заместитель председателя Морской коллегии)
 Куроедов Владимир Иванович — главнокомандующий Военно-морским флотом (заместитель председателя Морской коллегии)
 Артюхов Виталий Григорьевич — министр природных ресурсов Российской Федерации
 Бедрицкий Александр Иванович — руководитель Росгидромета
 Дондуков Александр Николаевич — министр промышленности, науки и технологий Российской Федерации
 Иванов Игорь Сергеевич — министр иностранных дел Российской Федерации
 Лавёров Николай Павлович — вице-президент Российской академии наук
 Логвиненко Валерий Константинович — заместитель директора ФПС России — начальник Департамента морской охраны
 Московенко Михаил Владимирович — консультант — помощник главнокомандующего Военно-Морским Флотом (ответственный секретарь Морской коллегии)
 Наздратенко Евгений Иванович — председатель Госкомрыболовства России
 Поспелов Владимир Яковлевич — генеральный директор Россудостроения
 Рукша Вячеслав Владимирович — первый заместитель Министра транспорта Российской Федерации
 Тоцкий Константин Васильевич — директор ФПС России
 Франк Сергей Оттович — Министр транспорта Российской Федерации
 Юсуфов Игорь Ханукович — Министр энергетики Российской Федерации

Распоряжением правительства Российской Федерации от 17 декабря 2001 г. № 1667-р из состава Морской коллегии исключён Дондуков А. Н.; в состав Морской коллегии включены:
 Потапов Владимир Яковлевич — заместитель секретаря Совета Безопасности Российской Федерации
 Чилингаров Артур Николаевич — заместитель председателя Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации (по согласованию)

Распоряжением правительства Российской Федерации от 15 октября 2003 г. № 1495-р из состава Морской коллегии исключены Логвиненко В. К., Наздратенко Е. И., Тоцкий К. В.; в состав Морской коллегии включены:
 Шойгу Сергей Кужугетович — министр Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
 Патрушев Николай Платонович — директор ФСБ России
 Проничев Владимир Егорович — первый заместитель директора ФСБ России — руководитель Пограничной службы ФСБ России
 Моисеев Александр Петрович — председатель Госкомрыболовства России

Постановлением Правительства Российской Федерации от 16 апреля 2004 г. № 215 Касьянов М. М. освобождён от обязанностей председателя Морской коллегии; председателем Морской коллегии утверждён Фрадков Михаил Ефимович — председатель Правительства Российской Федерации

Состав Морской коллегии, утверждённый распоряжением правительства Российской Федерации от 11 июня 2004 г. № 805-р 
 Фрадков Михаил Ефимович — председатель Правительства Российской Федерации (председатель Морской коллегии)
 Иванов Сергей Борисович — министр обороны Российской Федерации (заместитель председателя Морской коллегии)
 Левитин Игорь Евгеньевич — министр транспорта Российской Федерации (заместитель председателя Морской коллегии)
 Алешин Борис Сергеевич — руководитель Федерального агентства по промышленности
 Бедрицкий Александр Иванович — руководитель Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды
 Гордеев Алексей Васильевич — министр сельского хозяйства Российской Федерации
 Греф Герман Оскарович — министр экономического развития и торговли Российской Федерации
 Демченко Юрий Константинович — заместитель директора СВР России
 Дмитриев Михаил Аркадьевич — директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству
 Зубаков Юрий Антонович — заместитель секретаря Совета Безопасности Российской Федерации (по согласованию)
 Ильясов Станислав Валентинович — руководитель Федерального агентства по рыболовству
 Клюс Виктор Александрович — заместитель председателя Комитета Государственной Думы по энергетике, транспорту и связи (по согласованию)
 Куроедов Владимир Иванович — главнокомандующий Военно-Морским Флотом
 Лавёров Николай Павлович — вице-президент Российской академии наук (по согласованию)
 Лавров Сергей Викторович — министр иностранных дел Российской Федерации
 Ледовских Анатолий Алексеевич — руководитель Федерального агентства по недропользованию
 Мазуренко Сергей Николаевич — руководитель Федерального агентства по науке и инновациям
 Нерадько Александр Васильевич — руководитель Федеральной службы по надзору в сфере транспорта
 Николаев Андрей Иванович — помощник председателя правительства Российской Федерации (ответственный секретарь Морской коллегии)
 Нургалиев Рашид Гумарович — министр внутренних дел Российской Федерации
 Патрушев Николай Платонович — директор ФСБ России
 Проничев Владимир Егорович — первый заместитель директора ФСБ России — руководитель Пограничной службы ФСБ России
 Рейман Леонид Дододжонович — министр информационных технологий и связи Российской Федерации
 Романовский Михаил Александрович — президент Союза российских судовладельцев (по согласованию)
 Рукша Вячеслав Владимирович — руководитель Федерального агентства морского и речного транспорта
 Трутнев Юрий Петрович — министр природных ресурсов Российской Федерации
 Фурсенко Андрей Александрович — министр образования и науки Российской Федерации
 Христенко Виктор Борисович — министр промышленности и энергетики Российской Федерации
 Шаталов Сергей Дмитриевич — заместитель министра финансов Российской Федерации
 Шойгу Сергей Кужугетович — министр Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
 Чилингаров Артур Николаевич — заместитель председателя Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации (по согласованию)

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 4 ноября 2004 г. № 1405-р в состав Морской коллегии включены:
 Бурутин Александр Германович — советник президента Российской Федерации (по согласованию)
 Жерихов Александр Егорович — руководитель ФТС России
 Румянцев Александр Юрьевич — руководитель Росатома

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 4 апреля 2005 г. № 344-р в состав Морской коллегии включены:
 Попов Вячеслав Алексеевич — заместитель председателя Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности (по согласованию)
 Богданчиков Сергей Михайлович — президент открытого акционерного общества "НК «Роснефть» (по согласованию)

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 5 мая 2005 г. № 547-р в состав Морской коллегии включены:
 Матвиенко Валентина Ивановна — губернатор Санкт-Петербурга
 Дарькин Сергей Михайлович — губернатор Приморского края

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2005 г. № 1029-р в состав Морской коллегии включен Киселёв Николай Иванович — губернатор Архангельской области

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 4 октября 2005 г. № 1568-р из состава Морской коллегии исключены Куроедов В. И. и Рукша В. В.; в состав Морской коллегии включены:
 Давыденко Александр Александрович — руководитель Росморречфлота
 Масорин Владимир Васильевич — главнокомандующий Военно-Морским Флотом
 Франк Сергей Оттович — генеральный директор открытого акционерного общества «Совкомфлот» (по согласованию)

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 27 октября 2005 г. № 1791-р из состава Морской коллегии исключён Нерадько А. В.; в состав Морской коллегии включён Салеев Валерий Николаевич — руководитель Ространснадзора

Распоряжением правительства Российской Федерации от 12 декабря 2005 г. № 2193-р Фрадков М. Е. освобождён от обязанностей председателя Морской коллегии; председателем Морской коллегии утверждён Иванов Сергей Борисович — заместитель председателя правительства Российской Федерации — министр обороны Российской Федерации

Состав Морской коллегии, утверждённый распоряжением правительства Российской Федерации от 29 декабря 2005 г. № 2340-р 
 Иванов Сергей Борисович — заместитель председателя Правительства Российской Федерации — министр обороны Российской Федерации (председатель Морской коллегии), в соответствии с распоряжением правительства Российской Федерации от 27 марта 2007 г. № 367-р — первый заместитель председатель правительства Российской Федерации (председатель Морской коллегии), в соответствии с постановлением правительства Российской Федерации от 22 мая 2008 г. № 379 — заместитель председателя правительства Российской Федерации (председатель Морской коллегии)
 Гордеев Алексей Васильевич — министр сельского хозяйства Российской Федерации (заместитель председателя Морской коллегии)
 Левитин Игорь Евгеньевич — министр транспорта Российской Федерации (заместитель председателя Морской коллегии)
 Масорин Владимир Васильевич — главнокомандующий Военно-Морским Флотом (заместитель председателя Морской коллегии)
 Христенко Виктор Борисович — министр промышленности и энергетики Российской Федерации (заместитель председателя Морской коллегии), в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 18 августа 2008 г. № 1200-р — министр промышленности и торговли Российской Федерации (заместитель председателя Морской коллегии)
 Алешин Борис Сергеевич — руководитель Роспрома
 Балыбердин Александр Леонидович — заместитель директора Административного департамента правительства Российской Федерации (ответственный секретарь Морской коллегии)
 Бедрицкий Александр Иванович — руководитель Росгидромета, в соответствии с распоряжением правительства Российской Федерации от 17 июня 2010 г. № 1029-р — советник президента Российской Федерации (по согласованию)
 Богданчиков Сергей Михайлович — президент открытого акционерного общества "НК «Роснефть» (по согласованию)
 Бурутин Александр Германович — советник президента Российской Федерации (по согласованию)
 Греф Герман Оскарович — министр экономического развития и торговли Российской Федерации
 Дарькин Сергей Михайлович — губернатор Приморского края
 Давыденко Александр Александрович — руководитель Росморречфлота
 Жерихов Александр Егорович — руководитель ФТС России
 Зубаков Юрий Антонович — заместитель секретаря Совета Безопасности Российской Федерации (по согласованию)
 Ильясов Станислав Валентинович — руководитель Росрыболовства
 Кириенко Сергей Владиленович — руководитель Росатома, в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 18 августа 2008 г. № 1200-р — генеральный директор Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом»
 Киселёв Николай Иванович — губернатор Архангельской области
 Клюс Виктор Александрович — заместитель председателя Комитета Государственной Думы по энергетике, транспорту и связи (по согласованию)
 Лавёров Николай Павлович — вице-президент Российской академии наук (по согласованию)
 Лавров Сергей Викторович — министр иностранных дел Российской Федерации
 Матвиенко Валентина Ивановна — губернатор Санкт-Петербурга
 Негодов Николай Дмитриевич — генеральный директор федерального государственного предприятия «Росморпорт» (по согласованию)
 Нерадько Александр Васильевич — руководитель Росаэронавигации, в соответствии с распоряжением правительства Российской Федерации от 17 июня 2010 г. № 1029-р — руководитель Росавиации
 Попов Вячеслав Алексеевич — заместитель председателя Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности (по согласованию), в соответствии с распоряжением правительства Российской Федерации от 3 мая 2007 г. № 557-р — председатель Комиссии Совета Федерации по национальной морской политике
 Проничев Владимир Егорович — первый заместитель директора ФСБ России — руководитель Пограничной службы ФСБ России
 Рейман Леонид Дододжонович — министр информационных технологий и связи Российской Федерации
 Романовский Михаил Александрович — президент Союза российских судовладельцев (по согласованию)
 Салеев Валерий Николаевич — руководитель Ространснадзора
 Трутнев Юрий Петрович — министр природных ресурсов Российской Федерации, в соответствии с распоряжением правительства Российской Федерации от 18 августа 2008 г. № 1200-р - министр природных ресурсов и экологии Российской Федерации
 Фурсенко Андрей Александрович — министр образования и науки Российской Федерации
 Чекалин Александр Алексеевич — первый заместитель министра внутренних дел Российской Федерации
 Чилингаров Артур Николаевич — заместитель председателя Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации (по согласованию), в соответствии с распоряжением правительства Российской Федерации от 18 августа 2008 г. № 1200-р — член Комитета Государственной Думы по обороне, специальный представитель президента Российской Федерации по вопросам Международного полярного года (по согласованию), в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 15 июля 2009 г. № 956-р — член Комитета Государственной Думы по обороне, специальный представитель президента Российской Федерации по международному сотрудничеству в Арктике и Антарктике (по согласованию)
 Шаталов Сергей Дмитриевич — статс-секретарь — заместитель министра финансов Российской Федерации
 Шойгу Сергей Кужугетович — министр Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Распоряжением правительства Российской Федерации от 27 мая 2006 г. № 755-р из состава Морской коллегии исключён Жерихов А. Е.; в состав Морской коллегии включён Бельянинов Андрей Юрьевич — руководитель ФТС России

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 27 марта 2007 г. № 367-р из состава Морской коллегии исключены Негодов Н. Д., Салеев В. Н., Фурсенко А. А.; в состав Морской коллегии включены:
 Курзенков Геннадий Кузьмич — руководитель Ространснадзора
 Мазуренко Сергей Николаевич — руководитель Роснауки, в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 июня 2010 г. № 1029-р — заместитель министра образования и науки Российской Федерации
 Парфенов Юрий Владимирович — генеральный директор федерального государственного унитарного предприятия «Росморпорт»

Распоряжением правительства Российской Федерации от 3 мая 2007 г. № 557-р в состав Морской коллегии включён Толкачев Олег Михайлович — первый заместитель председателя Комиссии Совета Федерации по национальной морской политике (по согласованию), в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 15 июля 2009 г. № 956-р — председатель Комиссии Совета Федерации по жилищной политике и жилищно-коммунальному хозяйству, член Комиссии Совета Федерации по национальной морской политике (по согласованию)

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 26 июля 2007 г. № 991-р из состава Морской коллегии исключен Ильясов С. В.; в состав Морской коллегии включён Крайний Андрей Анатольевич — руководитель Росрыболовства, в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 15 декабря 2007 г. № 1831-р — руководитель Государственного комитета Российской Федерации по рыболовству, в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 18 августа 2008 г. № 1200-р — руководитель Росрыболовства

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 15 декабря 2007 г. № 1831-р из состава Морской коллегии исключены Алешин Б. С., Бурутин А. Г., Гордеев А. В., Греф Г. О., Масорин В. В.; в состав Морской коллегии включены:
 Высоцкий Владимир Сергеевич — главнокомандующий Военно-Морским Флотом (заместитель председателя Морской коллегии)
 Дутов Андрей Владимирович — руководитель Роспрома
 Кутьин Николай Георгиевич — заместитель руководителя Ростехнадзора
 Набиуллина Эльвира Сахипзадовна — министр экономического развития и торговли Российской Федерации, в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 18 августа 2008 г. № 1200-р — министр экономического развития Российской Федерации

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 18 августа 2008 г. № 1200-р из состава Морской коллегии исключены Дутов А. В., Киселёв Н. И., Клюс В. А., Рейман Л. Д., Чекалин А. А.; в состав Морской коллегии включены:
 Безделов Дмитрий Александрович — руководитель Росграницы
 Шишкарев Сергей Николаевич — председатель Комитета Государственной Думы по транспорту (по согласованию)
 Щеголев Игорь Олегович — министр связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 15 июля 2009 г. № 956-р из состава Морской коллегии исключены Курзенков Г. К. и Парфенов Ю. В.; в состав Морской коллегии включены:
 Дмитриенко Дмитрий Владимирович — губернатор Мурманской области
 Михальчук Илья Филиппович — губернатор Архангельской области
 Русу Игорь Михайлович — генеральный директор федерального государственного унитарного предприятия «Росморпорт»

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 июня 2010 г. № 1029-р в состав Морской коллегии включены:
 Артюхов Виталий Григорьевич — директор федерального государственного унитарного предприятия «Центральный научно-исследовательский институт судостроительной промышленности „Центр“»
 Курзенков Геннадий Кузьмич — руководитель Ространснадзора
 Троценко Роман Викторович — президент открытого акционерного общества «Объединенная судостроительная корпорация» (по согласованию)
 Фёдоров Игорь Геннадьевич — глава администрации Ненецкого автономного округа, в соответствии с распоряжением правительства Российской Федерации от 6 мая 2011 г. № 765-р — губернатор Ненецкого автономного округа
 Фролов Александр Васильевич — руководитель Росгидромета

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 6 мая 2011 г. № 765-р из состава Морской коллегии исключены Богданчиков С. М., Курзенков Г. К., Толкачёв О. М.; в состав Морской коллегии включены:
 Генералов Сергей Владимирович — президент общества с ограниченной ответственностью "Управляющая компания «Транспортная группа ФЕСКО» (по согласованию)
 Жилкин Александр Александрович — губернатор Астраханской области
 Касьянов Александр Иванович — руководитель Ространснадзора
 Клявин Алексей Юрьевич — президент саморегулируемой организации «Ассоциация судоходных компаний» (по согласованию)
 Худайнатов Эдуард Юрьевич — президент открытого акционерного общества "Нефтяная компания «Роснефть» (по согласованию)
 Шмаль Геннадий Иосифович — президент Общероссийской общественной организации «Союз нефтегазопромышленников России» (по согласованию)

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 26 мая 2011 г. № 903-р в состав Морской коллегии включён Кирьянов Виктор Николаевич — заместитель министра внутренних дел Российской Федерации

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 19 августа 2011 г. № 1479-р из состава Морской коллегии исключены Зубаков Ю. А. и Русу И. М.; в состав Морской коллегии включены:
 Балуевский Юрий Николаевич — заместитель Секретаря Совета Безопасности Российской Федерации (по согласованию)
 Лямов Николай Сергеевич — заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы, руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 ноября 2011 г. № 2156-р из состава Морской коллегии исключены Матвиенко В. И. и Шаталов С. Д.; в состав Морской коллегии включены:
 Кириллов Владимир Владимирович — руководитель Росприроднадзора
 Лаврищев Андрей Васильевич — генеральный директор федерального государственного унитарного предприятия «Росморпорт»
 Морозов Андрей Фёдорович — заместитель руководителя Роснедр
 Новак Александр Валентинович — заместитель министра финансов Российской Федерации
 Полтавченко Георгий Сергеевич — губернатор Санкт-Петербурга

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 3 марта 2012 г. № 284-р временно исполнение обязанностей председателя Морской коллегии возложено на Левитина И. Е. — министра транспорта Российской Федерации, заместителя председателя Морской коллегии; из состава Морской коллегии исключены Балуевский Ю. Н., Иванов С. Б., Михальчук И. Ф., Христенко В. Б., Шишкарёв С. Н.

Состав Морской коллегии, утверждённый распоряжением правительства Российской Федерации от 26 июня 2012 г. № 1093-р 
 Рогозин Дмитрий Олегович — заместитель председателя Правительства Российской Федерации (председатель Морской коллегии)
 Донской Сергей Ефимович — министр природных ресурсов и экологии Российской Федерации (заместитель председателя Морской коллегии)
 Соколов Максим Юрьевич — министр транспорта Российской Федерации (заместитель председателя Морской коллегии)
 Фёдоров Николай Васильевич — министр сельского хозяйства Российской Федерации (заместитель председателя Морской коллегии)
 Чирков Виктор Викторович — главнокомандующий Военно-Морским Флотом (заместитель председателя Морской коллегии)
 Артюхов Виталий Григорьевич — директор федерального государственного унитарного предприятия "Центральный научно-исследовательский институт судостроительной промышленности «Центр»
 Балыбердин Александр Леонидович — заместитель директора Административного департамента Правительства Российской Федерации (ответственный секретарь Морской коллегии)
 Бедрицкий Александр Иванович — советник Президента Российской Федерации, специальный представитель Президента Российской Федерации по вопросам климата (по согласованию)
 Безделов Дмитрий Александрович — руководитель Росграницы
 Бельянинов Андрей Юрьевич — руководитель ФТС России
 Генералов Сергей Владимирович — президент общества с ограниченной ответственностью "Управляющая компания «Транспортная группа ФЕСКО» (по согласованию), в соответствии с распоряжением правительства Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 2612-р — генеральный директор (президент) общества с ограниченной ответственностью «Промышленные инвесторы» (по согласованию)
 Давыденко Александр Александрович — руководитель Росморречфлота
 Жилкин Александр Александрович — губернатор Астраханской области
 Касьянов Александр Иванович — руководитель Ространснадзора
 Кириенко Сергей Владиленович — генеральный директор Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом»
 Кириллов Владимир Владимирович — руководитель Росприроднадзора
 Кирьянов Виктор Николаевич — заместитель министра внутренних дел Российской Федерации
 Клепач Андрей Николаевич — заместитель министра экономического развития Российской Федерации
 Клявин Алексей Юрьевич — президент саморегулируемой организации «Ассоциация судоходных компаний» (по согласованию), в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 26 сентября 2013 г. № 1723-р — президент союза «Национальная палата судоходства» (по согласованию)
 Ковтун Марина Васильевна — губернатор Мурманской области
 Крайний Андрей Анатольевич — руководитель Росрыболовства
 Кутьин Николай Георгиевич — руководитель Ростехнадзора
 Лавёров Николай Павлович — вице-президент Российской академии наук
 Лаврищев Андрей Васильевич — генеральный директор федерального государственного унитарного предприятия «Росморпорт», в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 26 сентября 2013 г. № 1723-р — исполнительный директор федерального государственного унитарного предприятия «Росморпорт»
 Лавров Сергей Викторович — министр иностранных дел Российской Федерации
 Лямов Николай Сергеевич — заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы по вопросам транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры
 Миклушевский Владимир Владимирович — губернатор Приморского края
 Морозов Андрей Фёдорович — заместитель руководителя Роснедр
 Нерадько Александр Васильевич — руководитель Росавиации
 Никифоров Николай Анатольевич — министр связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
 Орлов Игорь Анатольевич — губернатор Архангельской области
 Полтавченко Георгий Сергеевич — губернатор Санкт-Петербурга
 Попов Вячеслав Алексеевич — заместитель председателя Мурманской областной Думы (по согласованию)
 Попов Михаил Михайлович — помощник Секретаря Совета Безопасности Российской Федерации (по согласованию), в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 26 сентября 2013 г. № 1723-р — заместитель Секретаря Совета Безопасности Российской Федерации (по согласованию)
 Проничев Владимир Егорович — первый заместитель директора — руководитель Пограничной службы ФСБ России
 Пучков Владимир Андреевич — министр Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
 Рахманов Алексей Львович — заместитель министра промышленности и торговли Российской Федерации
 Романовский Михаил Александрович — президент Союза российских судовладельцев (по согласованию)
 Сентюрин Юрий Петрович — статс-секретарь — заместитель министра энергетики Российской Федерации
 Силуанов Антон Германович — министр финансов Российской Федерации
 Троценко Роман Викторович — президент открытого акционерного общества «Объединенная судостроительная корпорация» (по согласованию)
 Фёдоров Игорь Геннадьевич — губернатор Ненецкого автономного округа
 Фролов Александр Васильевич — руководитель Росгидромета
 Худайнатов Эдуард Юрьевич — первый вице-президент открытого акционерного общества "Нефтяная компания «Роснефть» (по согласованию)
 Чилингаров Артур Николаевич — член Комитета Совета Федерации по международным делам, специальный представитель президента Российской Федерации по международному сотрудничеству в Арктике и Антарктике (по согласованию)
 Шмаль Геннадий Иосифович — президент Общероссийской общественной организации «Союз нефтегазопромышленников России» (по согласованию)

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 августа 2012 г. № 1573-р из состава Морской коллегии исключены Силуанов А. Г. и Троценко Р. В.; в состав Морской коллегии включены:
 Воскресенский Станислав Сергеевич — заместитель полномочного представителя президента Российской Федерации в Северо-Западном федеральном округе (по согласованию)
 Глумов Иван Фёдорович — генеральный директор открытого акционерного общества «Северная Нефтегазовая Компания» (по согласованию)
 Дьячков Андрей Аркадьевич — президент открытого акционерного общества «Объединенная судостроительная корпорация» (по согласованию)
 Ерощенко Сергей Владимирович — губернатор Иркутской области
 Иванов Андрей Юрьевич — заместитель министра финансов Российской Федерации
 Кобылкин Дмитрий Николаевич — губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа
 Левитин Игорь Евгеньевич — советник президента Российской Федерации (по согласованию), в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 26 сентября 2013 г. № 1723-р — помощник президента Российской Федерации (по согласованию)
 Наговицын Вячеслав Владимирович — Глава Республики Бурятия — Председатель Правительства Республики Бурятия
 Путин Игорь Александрович — председатель совета директоров открытого акционерного общества Международный морской порт «Печенга» (по согласованию)
 Федюкин Игорь Игоревич — заместитель министра образования и науки Российской Федерации
 Харченко Иван Николаевич — член Военно-промышленной комиссии при Правительстве Российской Федерации, в соответствии с распоряжением правительства Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 2612-р — первый заместитель председателя Военно-промышленной комиссии при Правительстве Российской Федерации

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 2612-р из состава Морской коллегии исключен Лямов Н. С.; в состав Морской коллегии включены:
 Илюхин Владимир Иванович — губернатор Камчатского края
 Колесник Андрей Иванович — член Комитета Государственной Думы по обороне (по согласованию), в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 9 декабря 2013 г. № 2313-р — член Комитета Государственной Думы по транспорту (по согласованию)
 Оноприенко Юрий Иванович — заместитель министра Российской Федерации по развитию Дальнего Востока
 Поспелов Владимир Яковлевич — член Военно-промышленной комиссии при Правительстве Российской Федерации
 Шпорт Вячеслав Иванович — губернатор Хабаровского края

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 5 февраля 2013 г. № 124-р в состав Морской коллегии включен Шишкарев Сергей Николаевич — президент автономной некоммерческой организации «Центр Развития Инфраструктуры» (по согласованию), в соответствии с распоряжением правительства Российской Федерации от 26 сентября 2013 г. № 1723-р — президент автономной некоммерческой организации «Центр Развития Инфраструктуры» (первый заместитель председателя Морской коллегии) (по согласованию)

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 27 марта 2013 г. № 453-р в состав Морской коллегии включены:
 Анцев Георгий Владимирович — генеральный директор — генеральный конструктор открытого акционерного общества "Концерн «Моринформсистема — Агат» (по согласованию)
 Сухоруков Юрий Юрьевич — председатель Российского профессионального союза моряков (по согласованию)

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 26 сентября 2013 г. № 1723-р из состава Морской коллегии исключены Дьячков А. А., Кутьин Н. Г., Лавёров Н. П., Оноприенко Ю. И., Проничев В. Е., Романовский М. А., Федюкин И. И.; в состав Морской коллегии включены:
 Дутов Андрей Владимирович — генеральный директор федерального государственного унитарного предприятия «Крыловский государственный научный центр»
 Комоедов Владимир Петрович — председатель Комитета Государственной Думы по обороне (по согласованию)
 Кулишов Владимир Григорьевич — первый заместитель директора — руководитель Пограничной службы ФСБ России
 Маркелов Виталий Анатольевич — заместитель председателя правления открытого акционерного общества «Газпром» (по согласованию)
 Матишов Геннадий Григорьевич — член президиума Российской академии наук
 Михельсон Леонид Викторович — председатель правления открытого акционерного общества «НОВАТЭК» (по согласованию)
 Олерский Виктор Александрович — заместитель министра транспорта Российской Федерации
 Потемкин Александр Петрович — ведущий научный сотрудник федерального государственного бюджетного учреждения науки Института экономики Российской академии наук
 Сергеев Владимир Александрович — председатель совета саморегулируемой организации «Российская Ассоциация Морских и Речных Бункеровщиков» (по согласованию)
 Франк Сергей Оттович — генеральный директор открытого акционерного общества «Современный коммерческий флот» (по согласованию)
 Шамсуаров Азат Ангамович — вице-президент открытого акционерного общества "Нефтяная компания «ЛУКОЙЛ» (по согласованию)
 Шмаков Владимир Иванович — президент открытого акционерного общества «Объединенная судостроительная корпорация» (по согласованию)
 Южилин Виталий Александрович — член Комитета Государственной Думы по бюджету и налогам (по согласованию)

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 9 декабря 2013 г. № 2313-р из состава Морской коллегии исключены Безделов Д. А., Лаврищев А. В., Худайнатов Э. Ю.; в состав Морской коллегии включены:
 Кеонджян Виталий Павлович — генеральный директор общества с ограниченной ответственностью «Группа Альянс» (по согласованию)
 Киреев Сергей Георгиевич — генеральный директор общества с ограниченной ответственностью «Транснефть-Сервис» (по согласованию)
 Моисеев Александр Петрович — заместитель полномочного представителя президента Российской Федерации в Уральском федеральном округе (по согласованию)
 Рукша Вячеслав Владимирович — генеральный директор федерального государственного унитарного предприятия атомного флота
 Тарасенко Андрей Владимирович — генеральный директор федерального государственного унитарного предприятия «Росморпорт»
 Шишкин Андрей Николаевич — вице-президент открытого акционерного общества "Нефтяная компания «Роснефть» (по согласованию)

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 19 марта 2014 г. № 393-р из состава Морской коллегии исключены Крайний А. А. и Фёдоров И. Г.; в состав Морской коллегии включены:
 Ликсутов Максим Станиславович — заместитель мэра Москвы в Правительстве Москвы, руководитель Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы
 Шайдаев Марат Магомедович — член совета директоров общества с ограниченной ответственностью «Группа „Сумма“» (по согласованию)

Официальный печатный орган Морской коллегии при Правительстве Российской Федерации: журнал «Морская политика России» 
Ежемесячное издание «Морская политика России», в котором освещается деятельность Морской коллегии при правительстве РФ. В нём публикуются материалы по важнейшим вопросам национальной морской политики: судостроению, морским и речным перевозкам, рыболовству, научно-аналитические статьи экспертов и так далее. Особое внимание уделяется проблематике Военно-Морского Флота России.

В качестве приложения в каждом номере журнала публикуются официальные документы по морской политике.
     
Журнал «Морская политика России» распространяется на заседаниях Морской коллегии при правительстве РФ, среди руководителей министерств и ведомств, членов Государственной Думы и Совета Федерации, руководителей высшего и среднего звена пароходств, судоходных компаний, судостроительных предприятий, профильных организаций и так далее.

См. также 
 Военно-промышленная комиссия при Правительстве Российской Федерации

Ссылки 
 Положение о Морской коллегии при правительстве Российской Федерации, утверждённое постановлением правительства Российской Федерации от 1 сентября 2001 г. № 662
 Официальный сайт Морской коллегии при правительстве Российской Федерации
 Официальный печатное издание Морской коллегии при правительстве Российской Федерации: журнал «Морская политика России»
Море
Правительство Российской Федерации